Rysstad ist der Familienname folgender Personen:

 Aani Aanisson Rysstad (1894–1965), norwegischer Politiker
 Aron Åkre Rysstad (* 1999), norwegischer Skilangläufer

Rysstad steht für:
 Rysstad (Valle), Ort in Norwegen